

Patronyme 

 Bernard Bardin (1934-2023), homme politique français ;
 Catherine Bardin (1954-), chanteuse française des années 1980 ;
 Delphine Bardin (1974-), pianiste française ;
 Eugène Bardin (1822-1893), général français ;
 Étienne Alexandre Bardin (1774-1840), fils du peintre Jean Bardin, militaire français ;
 Jacques Bardin (1964-), auteur français de roman policier ;
 Jean Bardin (1752-1809), peintre français, fils du précédent ;
 Jean Bardin (1927-2011), journaliste et animateur radio ;
 John Franklin Bardin (1916-1981), auteur américain de roman policier ;
 Libre Bardin (1794-1867), homme politique français ;
 Pierre Bardin (1590-1635), écrivain, philosophe et mathématicien français.

Toponyme 

 moulin Bardin, un ancien moulin à eau, situé sur la commune d'Amilly (Loiret).